La formation militaire peut désigner :
 le regroupement d'une troupe (terme de tactique militaire) ;
 l'éducation et l'entraînement militaire, l'enseignement initial ou toute sorte de formation propre aux futurs militaires ou aux militaires actifs.

Voir aussi